His Wife's Mistakes é um filme mudo de comédia curta norte-americano de 1916, dirigido e estrelado por Fatty Arbuckle. A produção foi filmada nos estúdios do Triangle, em Fort Lee, Nova Jérsei.

Elenco 
Fatty Arbuckle
Minta Durfee
Joe Bordeaux
Arthur Earle - Percy Dovewing
Betty Gray
William Jefferson
Alfred St. John

Filmes dos Estados Unidos de 1916
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Roscoe Arbuckle
Filmes de comédia da década de 1910
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco